El Tor är en flygplats i Egypten. Den ligger i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. El Tor ligger  meter över havet.

Terrängen runt El Tor är platt. Havet är nära El Tor åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Jabal Abū Şuwayrah,  meter över havet,  km nordväst om El Tor.  Närmaste större samhälle är El-Tor,  km nordväst om El Tor. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Egypten
Kontrollbehov inkommande wikilänkar